A Rádio Tropical FM é uma emissora voltada ao público jovem com uma programação variada. É sediada na cidade de Boa Vista, RR e opera na frequência 94.1 MHz.

História 
A Rádio Tropical FM de Boa Vista, antiga FM Nacional de Boa Vista, foi autorizada a ir ao ar em 21 de setembro de 1988, mas foi ao ar oficialmente como Rádio Tropical em 28 de novembro do mesmo ano. Foi adquirida por meio de leilão pelos sócios Luciano Castro, deputado federal, e o senador Mozarildo Cavalcanti, e logo depois somando nesta sociedade a empresária Rionete Reis.

Atualmente a grade da emissora conta com mais de 20 programas, sendo os mais antigos: Show da Cidade, apresentado por Carlos Alberto, e Momentos de Amor, apresentado por Pedro Júnior, além de um jornal diário ao meio-dia, o Tropical Notícias apresentado por Waldenir Bentes que também coordena o esporte da emissora, única a cobrir os times locais e a primeira em FM. Os primeiros radialistas da emissora foram Carlos Alberto Alves, Jeremias Nascimento e Aldemir Pimentel.

O equipamento transmissor da rádio conta com 10 quilowatts de potência,alcançando praticamente todo o território estadual, sendo que em alguns municípios a frequência depende do clima.

Equipe esportiva (Tropical Esportes) 
 Pedro Júnior, narração
 Jorge Santos, comentários
 Daniel Cardozo e Marcos Cruz, reportagens
 Carlos Alberto, plantão

Tropical FM (Boa Vista)
Estações de rádio fundadas em 1988